Westbrook Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Westbrook Township (Minnesota)
 Westbrook Township (North Carolina)